Miguelete puede referirse a:

Miguelete, miembro de una milicia de la antigua Corona de Aragón;
El Miguelete, campanario de la Catedral de Valencia, España;
Miguel Esteban, gentilicio de la localidad en España;
Estación Miguelete, estación ferroviaria ubicada en el partido de San Martín de Buenos Aires, Argentina;
Arroyo Miguelete, el principal curso de agua de Montevideo, Uruguay;
Miguelete, localidad uruguaya en el departamento de Colonia.